Louis XVI bezeichnet:

 Louis XVI. (1754–1793), König von Frankreich, siehe Ludwig XVI.
 Louis-seize, die nach ihm benannte Stilrichtung in Architektur und Inneneinrichtung